Görele (district), een Turks district in de provincie Giresun
 Görele (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Görele